Алексей Эфрос:
 Эфрос, Алексей Алексеевич (род. 1975) — американский информатик.
 Эфрос, Алексей Львович (род. 1938) — советский и американский физик, доктор физико-математических наук.